Liliana steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Liliane
 (756) Lilliana, ein Asteroid
 Lili Liliana (1913–1989), polnisch-jüdische Schauspielerin